Santa Lúcia participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1996, e tem mandado atletas para competirem em todas as edições dos Jogos Olímpicos de Verão desde então. A nação nunca participou das Olimpíadas de Inverno.

Até 2008, nenhum atleta de Santa Lúcia havia ganhado uma medalha olímpica.

O Comitê Olímpico Nacional de Santa Lúcia foi criado em 1987 e reconhecido pelo COI em 1993.

Quadros de medalhas

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão

Ver Também
 :Categoria:Competidores Olímpicos de Santa Lúcia

Referências
 

 
Olimpiadas